Pokrowskoje (russisch ) ist der Name vieler Orte in Russland, darunter:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Orjol, siehe Pokrowskoje (Orjol, Pokrowski)
 von Dörfern bzw. ländlichen Siedlungen:
 in der Republik Dagestan, siehe Pokrowskoje (Dagestan)
 im Rajon Borissoglebski der Republik Jaroslawl, siehe Pokrowskoje (Jaroslawl, Borissoglebski)
 im Rajon Uglitsch der Republik Jaroslawl, siehe Pokrowskoje (Jaroslawl, Uglitsch)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Pokrowskoje, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk (Steindorf, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Pokrowskoje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew (Bibehlen, 1938–1946 Falkenhausen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Pokrowskoje (Kaliningrad, Jantarny), Siedlung im Stadtkreis Jantarny (Sorgenau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Pokrowskoje, untergegangener Ort im Rajon Neman (Nurnischken, 1938–1946 Dreisiedel, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Pokrowskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Buttkuhnen, 1938–1946 Tilsental, sowie Krebschen, 1938–1946 Eichbaum, beide Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga, siehe Pokrowskoje (Kaluga)
 in der Oblast Kirow, siehe Pokrowskoje (Kirow)
 in der Oblast Kursk, siehe: Pokrowskoje (Manturowo), Pokrowskoje (Prjamizyno) und Pokrowskoje (Rylsk)
 in der Oblast Lipezk, siehe Pokrowskoje (Lipezk)
 in der Republik Mari El, siehe Pokrowskoje (Mari El)
 in der Republik Mordwinien, siehe Pokrowskoje (Mordwinien)
 im Rajon Dmitrow der Oblast Moskau, siehe Pokrowskoje (Moskau, Dmitrow)
 im Rajon Istra der Oblast Moskau, siehe Pokrowskoje (Moskau, Istra)
 im Rajon Rusa der Oblast Moskau, siehe Pokrowskoje (Moskau, Rusa)
 in der Oblast Pskow, siehe Pokrowskoje (Pskow)
 in der Oblast Rjasan, siehe Pokrowskoje (Rjasan)
 in der Oblast Rostow, siehe Pokrowskoje (Rostow)
 in der Region Stawropol, siehe Pokrowskoje (Stawropol)
 im Rajon Artjomowski der Oblast Swerdlowsk, siehe Pokrowskoje (Swerdlowsk, Artjomowski)
 im Rajon Kamensk der Oblast Swerdlowsk, siehe Pokrowskoje (Swerdlowsk, Kamensk)
 im Rajon Prigorodny der Oblast Swerdlowsk, siehe Pokrowskoje (Swerdlowsk, Prigorodny)
 in der Oblast Tjumen, siehe Pokrowskoje (Tjumen) (Geburtsort von Rasputin)
 in der Republik Uljanowsk, siehe Pokrowskoje (Uljanowsk)
 im Rajon Grjasowezki der Oblast Wologda, siehe Pokrowskoje (Wologda, Grjasowez)
 im Rajon Scheksna der Oblast Wologda, siehe Pokrowskoje (Wologda, Scheksna)
 im Rajon Tschagoda der Oblast Wologda, siehe Pokrowskoje (Wologda, Tschagoda)
 im Rajon Waschki der Oblast Wologda, siehe Pokrowskoje (Wologda, Waschki)
 im Rajon Woschega der Oblast Wologda, siehe Pokrowskoje (Wologda, Woschega)

Siehe auch:
 Pokrow
 Pokrowsk
 Pokrowske, ukrainische Form des Namens
 Pokrowski